Fountain City – film w reż. Andrew Adamsona z 2017 roku

Miejscowości w USA:
 Fountain City – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wayne
 Fountain City – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo